Sonata para piano en la menor (Schubert) puede hacer referencia a:

 Sonata para piano en la menor, D. 537 (Schubert), sonata para piano compuesta por Franz Schubert en 1817.
 Sonata para piano en la menor, D. 845 (Schubert), sonata para piano compuesta por Franz Schubert en 1825.